L'Initiative pour le développement du numérique dans l’espace universitaire francophone (IDNeuf) est une agence spécialisé dans le développement du numérique dans la francophonie fondée par l'Agence universitaire de la Francophonie.

Histoire 
L'IDNeuf est créée  en 2015, par l'Agence universitaire de la francophonie, sous l’impulsion de la France et de l’Organisation Internationale de la Francophonie.

Missions

Ressources 
L'IDNeuf met à la disposition de tous en accès libre plus de 40 000 ressources numériques.

Annexes

Notes et références

Articles connexes 

 Organisation Internationale de la Francophonie
 Agence universitaire de la francophonie

Liens externes 

 Site de l'IDNeuf

Francophonie